Ez a lap a Dirt: A hetilap című tévésorozat epizódjait listázza.

Epizódok

1. évad (2007)

2. évad (2008)

Jegyzetek

Televíziós sorozatok epizódlistái
Dirt: A hetilap